Viera steht für:

 Viera East, Ort in Florida
 Viera West, Ort in Florida
 Dolmen de Viera, ein Megalith am Stadtrand von Antequera

Viera ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Viera (* 1978), uruguayischer Fußballspieler
 Atanasio Viera, uruguayischer Politiker
 Diego Viera (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Feliciano Viera (1872–1927), uruguayischer Politiker und Staatspräsident
 Gonzalo Viera (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Gustavo Viera (* 1995), paraguayischer Fußballspieler
 Heber Viera (* 1979), uruguayischer Leichtathlet
 Hugo Viera, portugiesischer Choreograph
 Jádson Viera (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Jaime Viera da Rocha, portugiesischer Soldat und Kolonialverwalter
 Joe Viera (* 1932), deutscher Jazzsaxofonist und Musikpädagoge
 José Gervasio Viera (1948–1990), uruguayischer Musiker
 José Viera y Clavijo (1731–1813), spanischer Geistlicher und Universalgelehrter
 Josef S. Viera (1890–1970), deutscher Autor
 Julio Viera (* 1943), argentinischer Komponist und Musikpädagoge
 Leonardo Viera Contreras (1907–1977), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Guzmán
 Leonel Viera (1913–1975), uruguayischer Bauingenieur, Unternehmer und Politiker
 Linda Viera Caballero, bekannt als La India (* 1969), puerto-ricanische Salsasängerin
 Milton Viera (* 1946), uruguayischer Fußballspieler
 Nicolás Viera (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 Ondino Viera (1901–1997), uruguayischer Fußballtrainer
 Ousmane Viera Diarrassouba (* 1986), ivorischer Fußballspieler
 Santiago Viera (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 Sebastián Viera (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Tabaré Viera (* 1955), uruguayischer Politiker

Siehe auch:
 Vieira